Joker
 Joker (postać fikcyjna)
 Joker (żużel)
 Joker (polski teleturniej)
 Joker (Lotto)
 Joker (film 2019)

Zobacz też 
 Joker Piła
 Joker Świecie
 Alicja Joker, Malivia Rec
 Radio Joker